Stupava kan syfta på:

Geografi

Slovakien 

 Stupava (okres Malacky), Bratislava,

Tjeckien 

 Stupava (vattendrag), 
 Stupava (ort i Tjeckien, Zlín), Okres Uherské Hradiště, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar